Název Chubut může znamenat:

 Chubut (provincie) — provincie v Argentině
 Chubut (řeka) — řeka v Argentině

Související články 
 Chubutisaurus – ještěr z provincie Chubut